Hönigsdorf steht für:
 Hanigovce, Ortschaft in der Tourismusregion Šariš, Okres Sabinov, Prešovský kraj, Slowakei
 Starowice Dolne, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Grodków, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Opole, Polen